Бути людиною (значення):

Фільми 
 Бути людиною (фільм, 1963) — бразильський драматичний фільм 1963 року, знятий режисером Роберту Фаріасом.
 Бути людиною (фільм, 1973) — радянський 2-серійний фільм («Білорусьфільм», реж. О. Ігішев).
 Бути людиною (фільм, 1994) — англо-японський драматичний кінофільм 1994 року, знятий режисером Біллом Форсайтом.
 Бути людиною (документальний фільм) — канадський документальний фільм 2005 року режисера Дениса Дежардена.

Телесеріали 
 Бути людиною (телесеріал, Велика Британія) — британський драматичний серіал про життя трьох нелюдів: вампіра, перевертня і привида, які намагаються жити звичайним людським життям.
 Бути людиною (телесеріал, США) — американський ремейк 2011 однойменного британського серіалу, створеного каналом BBC.
 Бути людиною (Американський дракон: Джейк Лонг) — назва передостаннього епізоду 2 сезону американського пригодницького мультсеріалу «Американський дракон: Джейк Лонг» (), виробництва Walt Disney.

Інше 
 Бути людиною (альбом) — другий музичний альбом американського кантрі співака Міхаеля Петерсона, вийшов в 1999 році.